Il singolare  del Tunis Open 2012 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2012.

José Acasuso era il detentore del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Rubén Ramírez Hidalgo ha battuto in finale Jérémy Chardy 6–1, 6–4.

Teste di serie

 Marcel Granollers (semifinali)
 Jérémy Chardy (finale)
 Malek Jaziri (secondo turno)
 Rubén Ramírez Hidalgo (Campione)

  Horacio Zeballos (secondo turno)
  Jürgen Zopp (semifinali)
  Alessandro Giannessi (Secondo turno, ritiro a causa di un'infezione alla gola)
  Marsel İlhan (quarti di finale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

Tunis Open 2012